Мухамед Нуриахмедович Арсланов  (1910—2001) — народный художник Башкирской АССР (1968), народный художник РСФСР (1980), один из основоположников башкирского театрально-декорационного искусства.

Биография 
Мухамед Нуриахмедович Арсланов родился в 1910 г. в многодетной крестьянской семье в деревне Мамяково Уфимской губернии (ныне Кушнаренковский район Республики Башкортостан). Он был девятым ребёнком с семье — первые пять сыновей (умерли в раннем детстве), три дочери — Шакира, Рахиля, Рахима и сын Мухамед.

С 1926 по 1929 годы учился на художественном отделении Уфимского техникума искусств.

Окончил 4 курса Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина ("Институт пролетарских изобразительных искусств) в г. Ленинграде в 1934 г. по классу профессора Френца Р. Р.   Среди его учителей были — К. Петров-Водкин, академик И. Бродский, А. Богушев. Встречался он в институте и с М. Горьким.  В 1932 году родителей Арсланова раскулачили, а его, как скрывшего своё социальное происхождение, в 1934 году исключили из института живописи. После исключения из института он вернулся в Уфу и начал работать в театре.

В 1934—1936 годах работал в первом Башкирском колхозно-совхозном театре (Баймак). Художник театра. Основное направление деятельности — оформление монументальных спектаклей.

В 1936—1944 годах работал  в Башкирском академическом театре драмы, одновременно с 1938 года — в Башкирском государственном театре оперы и балета.

Более 30 лет, с 1944 г., был главным художником Башкирского театра оперы и балета. В 1976 г. ушёл на пенсию. Арсланов — один из основоположников башкирского театрально-декорационного искусства.

Избирался в члены правления Союза художников СССР, башкирского Союза художников (в 1954—55 гг. был его председателем), в члены Художественного Совета при Министерстве культуры Башкирской АССР.  В 70-х годах преподавал  на художественном отделении Уфимского института искусств.

Член Союза художников с 1937 г.

Работы выдающегося художника-сценографа хранятся в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина, Государственной Третьяковской галерее и Художественном музее М.В. Нестерова.

Семья 
Жена Арсланова — солистка оперы,  народная артистка Российской Федерации и Республики Башкортостан Магафура Галиулловна Салигаскарова.

Сын,  Арсланов, Рифкат Мухамедович, (1946 г.р.) пошёл по стопам отца. В 1978 году окончил театрально-декорационное отделение Художественного института им. В. И. Сурикова в Москве и уже тридцать лет работает главным художником оперного театра в Уфе. Он является профессором Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова. Картины Рифката Арсланова, экспонировались в Финляндии, Чехословакии, Югославии, Польше, Германии, Франции, Испании, США. Часть работ хранится в российских музеях и зарубежных частных коллекциях.

Внучка Арсланова М. Н., Диана Арсланова, тоже художник.

Арсланов М. Н. написал мемуары о своей жизни.

Творчество 
Творчество Арсланова включает в себя эскизы и оформление драматических спектаклей:
 Спектакль «Сакмар», к. гуашь, 1936.
 Спектакль «Любовь Яровая», к. гуашь, 1936.
 Спектакль «Бронепоезд 14-69», к. гуашь, 1936.
 Спектакль «Карагул», к. гуашь, 1937.
 Драма А. С. Пушкина «Борис Годунов», к. гуашь, 1937.
 Драма «Салават», к. гуашь, 1938.

Оперы, балеты

 Опера Н. Жиганова «Алтынчеч», к. гуашь, 1946.
 Опера П. И. Чайковского «Мазепа», к. гуашь.
 Балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро», бум. гуашь, 1947.
 Опера А. Г. Рубинштейна «Демон», к. гуашь, 1948.
 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь», к. гуашь, 1951.
 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин», к. гуашь, 1952.
 Опера Н. Пейко «Айхлу», к. гуашь, 1953.
 Балет Л. Степанова «Журавлиная песнь», бум. гуашь, 1953, 1977.
 Балет X. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел», к. гуашь, 1959.
 Опера Д. Верди «Отелло», к. гуашь, 1962.
 Опера 3. Исмагилова «Шаура», к. гуашь, 1963.
 Балет А. Чугаева и X. Заимова «Черноликие», к. гуашь, 1965.
 Опера Ж. Бизе «Кармен», к. гуашь, 1965.
 Драма М. Карима «В ночь лунного затмения», к. гуашь, 1966, театр им. Хамзы.
 Опера Д. Верди «Аида», к. гуашь, 1967.
 Балет Н. Сабитова «Люблю тебя, жизнь», к. гуашь, 1967.
 Балет Ф. Яруллина «Шурале», к. гуашь, 1969.
 Опера 3. Исмагилова «Салават Юлаев», бум. гуашь, 1969, 1977.
 Балет Н. Сабитова «Страна Айгуль», к. гуашь, 1970.
 Опера 3. Исмагилова «Волны Агидели», к. гуашь, 1970.
 Опера М. П. Мусоргского «Борис Годунов», к. гуашь, 1970.
 Опера Д. Верди «Риголетто», 1970, 1973.
 Опера Тулубаева «Биржан и Сара», к. гуашь, 1972.
 Опера А. Спадавеккиа и X. Заимова «Акбузат», к. гуашь, 1974.
 Спектакль «Бай и батрак», к. гуашь, 1976.
 Драма А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», к. гуашь, 1977—1978.
 Опера Р. Муртазина «Дауыл» («Буря»), к. гуашь, 1978.

Всего им оформлено около двухсот пятидесяти спектаклей

Выставки 
 Республиканские, Уфа, с 1937 г. на всех, кроме молодёжных.
 Декадные выставки произведений художников БАССР, Москва, 1955; Москва, Ленинград, 1969.
 Зональные выставки «Урал социалистический»: Свердловск, 1964; Пермь, 1967; Челябинск, 1969; Уфа, 1974.
 Выставка произведений художников 3-х зон, Москва, 1971.
 Выставка произведений художников БАССР, посвящённая 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, Ульяновск, 1970.
 Выставка произведений художников автономных республик РСФСР, Москва, 1971.
 Всероссийская выставка работ театральных художников. Москва, 1957.
 Выставка «Советская Россия», Москва, 1960.
 Выставка «Советский театр 1917—58», Москва, 1958.
 Всероссийская выставка работ театральных художников, Казань, 1961.
 Всероссийская выставка работ художников театра и кино, Уфа, 1961.
 Всероссийская выставка, посвящённая Всероссийской конференции художников театра, Москва, 1961.
 Всесоюзная выставка работ художников театра и кино, Москва, 1956.
 Всесоюзная выставка, посвящённая 40-летию Великого Октября, Москва, 1957.
 Выставка «Художники театра и кино», Ленинград, 1974.
 Выставка «Советская Россия-5», Москва, 1975.
 Всесоюзная выставка «Слава труду», Москва, 1976.
 Выставка достижений советского театрального искусства, Венгрия, Будапешт, 1957.
 Выставка «Советский театр», Чехословакия, Прага, Братислава, 1957.
 Выставка «Советский театр», Польша, Варшава, 1957. Выставка «Советский театр», ГДР, Берлин, 1957.
 Выставка «Советский театр», Румыния, Бухарест, 1957.
 Выставка произведений башкирского искусства, ГДР, г. Галле, 1975.

Награды и премии 
 Орден Трудового Красного Знамени, 1955
 Орден Трудового Красного Знамени, 1971
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 1945
 Медаль ВДНХ за эскизы декораций к балету Степанова и 3. Исмагилова «Журавлиная песнь», 1968
 Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 1970
 Лауреат премии имени Салавата Юлаева, 1973
 Диплом 1-й степени «За выдающиеся достижения во Всероссийском смотре спектаклей в ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции», 1967
 Диплом 2-й степени Всесоюзного конкурса за создание новых музыкальных спектаклей в ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 1968
 Диплом 1-й степени за творческие успехи и участие во Всероссийском фестивале спектаклей музыкальных театров, посвящённом 100-летию со дня рождения В. И. Ленина
 Народный художник РСФСР, 1980
 Народный художник Башкирской АССР, 1968
 Заслуженный деятель искусств РСФСР, 1954
 Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР, 1943

Литература 
 БСЭ, т. 3, раздел «Башкирская АССР». Изд. Советская энциклопедия, Москва, 1970.
 История Уфы. Сб. статей, гл. 14 Башкирское книжное изд., Уфа, 1970.
 Альбом "Центральный музей им. А. А. Бахрушина. Изд. «Изобразительное искусство», Москва, 1971.
 «50 лет советского искусства. Художники театра». Изд. «Советский художник», Москва, 1969.
 Альбом «Урал социалистический». Изд. «Художник РСФСР», Ленинград, 1975.
 Журнал «Советская музыка», 1964, № 3. Н. Шуйская: Страницы живой летописи.
 Журнал «Искусство», 1961, № 1. Художники о себе.
 Журнал «Художник», 1959, № 6. М. Арсланов: Путь в жизни.
 Журнал «Художник», 1971, № 10. М. Арсланов: Слово о выставке.
 Журнал «Художник», 1973, № 7. Г. Пикунова: 40 лет на сцене.
 Журнал «Искусство», 1978, № 3. Ж. «Агидель», № 6. Г. Ликунова: Мухамед Арсланов.
 Журнал «Эдеби Башкортостан», 1960, № 10. Р. Хайруллин:. Мухамед Арсланов.
 Р. Брусиловский: «Художник». Статья, переданная по Всесоюзному радио 5 января 1944 г.
 Газета «Советская культура», 1963 от 11 апреля (Отчётный доклад правления Союза художников СССР).
 Оськина, И. Н. Арсланов Мухаммед / И. Н. Оськина // Башкортостан: краткая энциклопедия. — Уфа: Науч. изд-во «Башкирская энциклопедия», 1996. — С. 125—126.
 Арсланов, М. Жизнь в искусстве / М. Арсланов // Ватандаш. — 2001. — № 11. — С. 144—153.
 Основатель башкирской сценографии / Подгот. К. Кайдалова // Рампа. — 1998. — № 2. — С. 4.
 Пикунова-Уждавини, Габриэль. Мастер декоративного искусства / Г. Пикунова-Уждавини, Л. Попова // Бельские просторы. — 2005. — № 3. — С. 119—125.
 Попова, Л. Выдающийся художник сцены / В. Попова // Баш. укытыусыhы. — 2005. — № 2. — С. 54—58.
 Фенина, Э. Художник и сцена / Э. Фенина // Баш. укытыусыhы. — 2001. — № 3. — С. 53—55.
 Справочник «Художники Советской Башкирии». Автор-составитель Э. П. Фенина. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1979.

Примечания

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20131224094705/http://bashkiria.prazdnik-land.ru/afisha/2010/2/7/muhamed-arslanov-vystavka/

Художники Башкортостана
Художники СССР
Художники России XX века
Художники Уфы
Персоналии:Башкирский театр оперы и балета
Персоналии:Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури